Blast Paris Major 2023 — девятнадцатый турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive. Будет проходить с 13 мая по 21 мая 2023 года в Париже. Призовой фонд турнира — .

Предыстория 
В 2021 году после турнира Blast Premier Fall Finals 2021 Олоф «Olofmeister» Кайбер попросил Blast провести мейджор. В интернете появились слухи о том, что Blast не интересуют крупные турниры и они не желают связываться с турнирами от Valve. Через несколько месяцев генеральный директор Blast сообщил, что Blast всегда были заинтересованы в проведении мейджора, и они стараются сделать его не забываемым.

В своей предвыборной кампании на выборы президента Франции 2022 Президент франции Эмманюэль Макрон сообщил: «В этом отношении у нас есть историческая возможность: Олимпийские игры 2024 года. Мы должны в полной мере использовать все преимущества, чтобы установить связь между двумя мировыми олимпиадами, проводя крупнейшие в мире киберспортивные события: CS:GO Majors, Worlds of League of Legends и The International of Dota 2».

В сентябре 2022 года Англоязычный портал Dexerto поделился информацией, что Blast проведут мейджор во Франции. Анонс произошёл от Blast Premier, а вскоре эту информацию распространил сам Президент Франции Эмманюэль Макрон.

Квалификация 
Будет проведено шесть региональных отборочных турниров — Северная Америка, Южная Америка, Европа, Азия и Океания. Каждый региональный отборочный турнир получил определённое количество мест на Мажор в Париже. Количество мест соответствует количеству команд из этого региона на предыдущем мейджоре, Стокгольмском мейджоре. Valve объявила, что эти мероприятия будут продолжаться до тех пор, пока не будет определена новая дата проведения мейджора.

RMR-турниры будут проходить в следующих городах:

 Европейский RMR — Копенгаген, Дания: С 6 по 9 (группа А) и с 11 по 14 (группа Б) апреля.
 Американский RMR — Монтеррей, Мексика: С 5 по 9 апреля.
 Азиатский RMR — Улан-Батор, Монголия: С 4 по 8 апреля.

Формат

Маппул 
 Anubis
 Mirage
 Inferno
 Nuke
 Ancient
 Overpass
 Vertigo

Результаты

Примечания 

Киберспортивные соревнования по Counter-Strike
Киберспорт во Франции